Europamästerskapet i volleyboll för damer 2015 var det 29:e europamästerskapet och arrangerades 26 september - 4 oktober 2015 i Nederländerna och Belgien.

Arenor 
Fem stycken arenor användes under mästerskapet. Fyra av arenorna ligger i Nederländerna medan Lotto Arena ligger i Belgien.

Gruppspel

Grupp A
Grupp A avgjordes i Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Lotto Arena, Antwerpen.

Grupp C
Grupp C avgjordes i Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam.

Grupp D
Grupp D avgjordes i Indoor-Sportcentrum, Eindhoven.

Slutspel
Slutspelet avgörs i Lotto Arena, Antwerpen och i Ahoy Rotterdam, Rotterdam.

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser

Europamästerskapet i volleyboll för damer 2015